Годиево () — село в Черногории, в общине Биело-Поле. По переписи населения Черногории 2003 года в селе проживали 636 жителей (по переписи 1991 года — 745 жителей). Село расположено в историко-географической области Санджак.

Демография 
В селе Годиево в 2003 году проживало 450 совершеннолетних жителей, средний возраст 33,2 года (32,1 года у мужчин и 34,5 года у женщин). В селе есть 155 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 4,1.

Село главным образом населено боснийцами, по результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 Maplandia

Населённые пункты Черногории